Либерзон — еврейская фамилия. Известные носители:
 Либерзон, Владимир Михайлович (1937—1996) — советский и израильский шахматист.
 Либерзон, Марк Рахмильевич (род. 1948) — российский учёный-механик.
 Либерзон, Раиса Давыдовна (в браке Орлова, 1918—1989) — литературовед и литературный критик.